Прабхупа́да — титул, выражающий высшую степень почитания при обращении к духовному учителю в индуизме. Можно перевести как «учитель, у стоп которого все находят прибежище».

 Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896—1977) — вайшнавский религиозный деятель; автор, переводчик и комментатор священных писаний индуизма; основатель Международного общества сознания Кришны (ИСККОН).
 Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада (1874—1937) — вайшнавский религиозный деятель, проповедник гаудия-вайшнавизма, основатель Гаудия-матха, духовный учитель Бхактиведанты Свами Прабхупады.
 Рупа Госвами Прабхупада (1493—1564) — вайшнавский богослов и святой.